Acromitus är ett släkte av maneter. Acromitus ingår i familjen Catostylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungmaneter
Acromitus